Die Oberfranken-Ausstellung war eine Verbrauchermesse der lokalen Wirtschaft in Oberfranken. Die Messe fand in den Jahren 2004 bis 2013 in großen oberfränkischen Städten statt. Veranstalter war die Messegesellschaft Kinold, die im April 2020 Insolvenz anmelden musste.

Im lokalen Sprachgebrauch wird die Schau oft als „Ofra“ bezeichnet. Die Abkürzung ist problematisch, da sie gleichlautend mit dem Markennamen eines anderen Messeveranstalters ist.

Das Spektrum der Ausstellung war breit gestreut. Es reichte von Bauen-Wohnen-Energie bis hin zu Medizin-Gesundheit-Wellness.

Terminschema

Weblinks 
 www.kinold.de – Messegesellschaft

Quellen 
 Internetauftritt Kinold
 Messeveranstalter Kinold ist insolvent, www.fuldaerzeitung.de, 17. April 2020

Messe in Bayern
Veranstaltung in Bayreuth
Veranstaltung in Coburg
Veranstaltung in Hof (Saale)
Verbrauchermesse
Oberfranken